Пехотный танк Mk.II «Матильда II» (), A12 — средний пехотный танк армии Великобритании периода Второй мировой войны.

Активно и успешно использовался британской армией в ходе боевых действий в Африке, также в значительных количествах поставлялся в СССР и Австралию. Единственная модель танка в мировой истории, названная женским именем. Состоял (танк) на вооружении танковых частей СССР

История 

Спроектирован в 1936—1938 годах, производился до августа 1943 года и был одним из основных средних танков Великобритании в первые годы войны. Также в значительных количествах поставлялся армии Австралии и в СССР. «Матильда» отличалась очень мощным для своего времени бронированием и с модификации Mark IV высокой надёжностью. Стандартная немецкая 37 мм противотанковая пушка оказалась бессильной против брони «Матильды»; лишь использование 88-мм зенитного орудия позволяло останавливать  эти танки. В результате, на начальном этапе Второй мировой войны, вплоть до появления у немцев 50-мм и 75-мм противотанковых орудий, Матильда оставалась грозным оружием.

Производство 
Производство танка было налажено на следующих британских предприятиях: Harland & Wolff, , , London, Midland & Scottish Railway, , , . Танковые дизели поставлялись сначала компанией Associated Equipment, а затем корпорацией British Leyland Motor. До окончания производства в августе 1943 года в Великобритании было всего выпущено 2891 танк «Matilda II», из которых 1084 штуки были отправлены в СССР, из них прибыло 916 танков. Изъятые из английских линейных танковых частей «Матильды II» передавались в австралийскую армию, в составе которой они до конца войны участвовали в боях на островах Тихого океана и активно переделывались в различные спецмашины. К 1945 году «Матильды» ещё встречалась в частях британской армии, став единственным английским танком, находившимся в эксплуатации на протяжении всей Второй мировой войны.

Эксплуатация и боевое применение 
В британскую армию танки начали поступать в 1939 году. Немцам удалось заполучить первые трофейные танки, в количестве 29 единиц ещё в мае 1940 года во Франции, причем, большинство из них были ремонтопригодны. Естественно, что после поражения во Франции, основным тогда сухопутным военным театром, в котором могла принять участие Великобритания, была Североафриканская кампания. Наличие «Матильд» оказалось неприятным сюрпризом для немцев и итальянцев.  Большинство их танковых орудий были практически бесполезны против «Матильд», лобовая броня которых достигала 80 мм. Однако в первое время, в частности в 1941 году, из-за неудачных действий британских войск, немцам удалось заполучить около двух десятков «Матильд» брошенных в Форте Капуццо.  Против «Матильд» немцы стали использовать свои 88-миллиметровые зенитные орудия Flak 37, добиваясь существенных успехов. Уцелевшие трофейные «Матильды» немцы активно применяли, например в 21-й танковой дивизии, в сентябре 1941 года, при очередном вторжении Роммеля в Египет, впрочем, в течение следующих трёх месяцев практически все они были потеряны. Конечно, немцев не устраивало слишком слабое 40-мм орудие танка, поэтому в полевых условиях они их снимали, заменяя 50-мм орудиями L42 от танков Pz.III. Однако широкого распространения такая практика переделки не получила.

Кроме Северной Африки, «Матильды» применялись австралийскими войсками на островах Новой Гвинеи против японцев. Однако применение таких танков в условиях джунглей было затруднительным. Куда лучшим было бы использование их огнемётных вариантов. И на базе «Матильд» такие огнеметные машины были разработаны. Также австралийскими инженерами был предложен вариант с установкой на «Матильды» 7-ствольной мортиры.

Эксплуатация в Красной Армии 
Все танки поступили исключительно северным маршрутом.

*в том числе 10 в варианте CS с 76-мм гаубицей.

*Восстановлено из ранее списанных танков. 

К 1 июня 1945 года в РККА числилось 208 машин, из которых 37 были во фронтовых частях, 10 в военных округах и 161 на ремзаводах. 

16 августа было заключено соглашение о кредите и клиринге. По этому соглашению был получен кредит 10 млн фунтов стерлингов. Первые 20 единиц прибыли в Архангельск с морским караваном PQ-1 11 октября 1941 года. Всего из Англии было отправлено 1084 единиц «Матильд», часть была потеряна в ходе транспортировки по морю северными конвоями. Красная Армия получила 918 машин.

Танки направлялись в учебный центр в Горьком, где проходили их приёмка и испытания. Первые же танки поступили в боевые подразделения в ноябре 1941 года. Эксплуатация в частях Красной Армии танков «Матильда» выявила ряд проблем. Так, в частности, первая партия была снабжена летними гусеницами, горюче-смазочными материалами предназначенными для эксплуатации в жарком климате и ненадёжными двигателями марки «Ассошиэйтед Экуипмент». Гусеницы не обеспечивали нужного сцепления с грунтом в условиях зимы. Трубопроводы жидкостной системы охлаждения замерзали в морозы. В следующих партиях в системе охлаждения двигателей танка стал использовался этиленгликоль, проходимость в распутицу была низкая, между ходовой частью и бронированными фальшбортами набивался снег и грязь. Известно, что экипажам «Матильд» нередко приходилось останавливаться и очищать ходовую часть своих танков ломом и лопатой. Позднее, учтя особенности машины, советское командование использовало их в первую очередь на южных направлениях фронта, что в полной мере давало возможность продемонстрировать достоинства танка. По словам Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск А. М. Овчарова, танк «заваливался набок на любом косогоре».

«Матильды» имели мощное бронирование на уровне советских тяжёлых танков КВ, увеличивая выживаемость танка и экипажа на поле боя («Матильду» гробом на гусеницах не называли). В сравнении с советскими танками качество брони было выше и не давало отслоения и осколков при попадании снаряда в танк. Двигатель марки «Лейланд» имел гарантированный пробег в 220 моточасов, по факту отрабатывая до 550—600 моточасов, условия работы экипажа на английском танке также отличались в лучшую сторону. Из-за своей мощной защиты и малой скорости «Матильда» оказалась удобной для использования в позиционных боях. Бронепробиваемость 2-фунтового орудия была также на хорошем на тот момент уровне, но при этом для него существовали только бронебойные снаряды, в связи с чем было принято решение перевооружить танки 76-мм советской пушкой ЗИС-5 (Ф-96). Однако к этому моменту по ленд-лизу в СССР стали поступать «Матильды» , вооружённые 76-мм пушкой-гаубицей, и вопрос был снят. «Матильда» создавался как танк для непосредственной поддержки пехоты, в связи с чем имел невысокую крейсерскую скорость, что, впрочем, при правильном использовании машины не было существенным недостатком.

К весне 1943 года «Матильды» уже значительно устарели и были сняты с производства, СССР также отказался от поставок этих танков. Оставшиеся машины активно использовались в боях, в частности, к началу немецкого наступления на Курской дуге 5 июля 1943 года в составе 201-й танковой бригады 7-й гвардейской армии Воронежского фронта имелось 18 таких танков, 31 «Валентайн» и три Т-34. В 224-м танковом полку 8-й гвардейской армии Юго-Западного фронта к 17 июля 1943 года — 33 «Матильды» и 3 «Валлентайна».

Модификации 
 Mark I (Mark II до сентября 1941 г.) — первый серийный вариант, оснащенный спаренным пулеметом Vickers, "приподнятой" на 152,4 мм (6 дюймов) подвеской и "хвостом" для преодоления траншей, установленным сзади. Танк обладал большим количеством «детских болезней». Двигатель времён Первой мировой войны АЕС мощностью 87 л. с. отличался небольшим ресурсом и низкой надёжностью, сразу встал вопрос о поиске нового двигателя.
 Mark II (Mark IIA до сентября 1941 г.)  — пулемёт Виккерс был заменён на BESA, установлена "заниженная" подвеска, прекращено использование противотраншейного "хвоста".
 Mark III — дизельные двигатели Leyland мощностью 95 л. с., радиостанция № 19, вместо поддерживающих катков введены полозья, введен наружный топливный бак ёмкостью 135 л, который также стал устанавливаться при ремонте на более старые танки.
 Mark III CS — вариант Mark IV с 76 мм гаубицей. Правда, в боекомплект танков первоначально входили только дымовые снаряды и поддержка больше походила на моральную, но затем к ним добавили осколочно-фугасные. 
 Mark IV — командирская башенка уменьшенной высоты, усовершенствованное крепление двигателей, перекомпоновка масло- и воздуховодов. Ёмкость топливных баков увеличена до 225 л. Первая модификация, отличающаяся технической надёжностью. Запас хода увеличился и составил 257 км по шоссе и 129 по местности.
 Mark IV CS — вариант Mark IV с 76-мм гаубицей.
 Mark V — привод поворота башни Westinghouse (вместо Oilgear) с пневматическим усилителем, в остальном идентичный Mark IV.
Mark V CS — вариант Mark V с 76-мм гаубицей.
 Matilda Scorpion I и II и Matilda Baron — сапёрные танки с минным тралом
 Matilda 6-pdr — попытка установить башню от танка A27M Cromwell и пушку калибра 57 мм QF 6-pdr Mk.V. Проект оказался неудачным, попыток модернизации вооружения «Матильды» в Великобритании больше не предпринимали.

Зарубежные модификации 
Infanterie Panzerkampfwagen Mk II 748 (e) - Трофейные немецкие танки 

Infanterie Panzerkampwagen Mk II 748 (e) mit 5 KwK 38 L/42 "Oswald" -  немецкая модификация одного захваченного Mk I. Модификация включала в себя замену башни на 50-мм пушку KwK 38 от танка Panzerkampwagen III, установленную в самодельном щите с двумя пулемётами MG 34 на верхнем ребре щита.

Фотогалерея

См. также 
 Матильда I (танк)
 Список Танков Второй мировой войны

Примечания 
Примечания

Сноски

Литература 
 
 «Матильда». Британский пехотный танк // Военные машины / Ред. П. Н. Сергеев. — Вып. 100. — Киров, 2004. — 64 с.: ил.

Ссылки 
 Иллюстрированное описание танка на англоязычной танковой энциклопедии
 Технические подробности конструкции
 Видеообзор танка от Николаса Морана, часть 1
 Видеообзор танка от Николаса Морана, часть 2
 Видеообзор танка от Николаса Морана, часть 3
 Видеообзор танка от Николаса Морана, часть 4
 
 Копия статьи журнала «Танкомастер» № 6/1999 г. «Матильда» в Красной армии (Имеет исторический фотоархив)

Танки по алфавиту
Танки Великобритании периода Второй мировой войны
Средние танки
Пехотные танки